Новая, может означать:
 Новая — звезда, светимость которой внезапно увеличивается в ~103—106 раз.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новая — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Новая — деревня в Долгопольском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Новая — деревня в Стодолищенском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Новая — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия

Архангельская область 
 Новая — посёлок в Няндомском районе.
 Новая — деревня в Холмогорском районе.

Башкортостан 
 Новая — деревня в Чишминском районе.

Владимирская область 
 Новая — деревня в Кольчугинском районе, входит в состав Раздольевского сельского поселения, близ посёлка Вишнёвый.
 Новая — деревня в Кольчугинском районе, входит в состав Раздольевского сельского поселения, близ деревни Новофроловское.
 Новая — деревня в Юрьев-Польском районе .

Вологодская область 
 Новая — деревня в Бабаевском районе.
 Новая — деревня в Вожегодском районе.
 Новая — деревня в Вытегорском районе.
 Новая — деревня в Междуреченском районе.
 Новая — деревня в Устюженском районе.
 Новая — деревня в Чагодощенском районе.
 Новая — деревня в Череповецком районе.

Забайкальский край 
 Новая — до 1958 г. название посёлка Новокручининский в Читинском районе.

Костромская область 
 Новая — деревня в Вохомском районе.
 Новая — деревня в Островском районе.
 Новая — деревня в Сусанинском районе.

Красноярский край 
 Новая — деревня в Рыбинском районе.
 Новая — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Ленинградская область 
 Новая — деревня в Кисельнинском сельском поселении Волховского района.
 Новая — деревня в Пашском сельском поселении Волховского района.
 Новая — деревня в Елизаветинском сельском поселении Гатчинского района.
 Новая — деревня в Таицком городском поселении Гатчинского района.
 Новая — деревня в Киришском районе.
 Новая — деревня в Тихвинском районе.
 Новая — деревня в Тосненском районе.

Липецкая область 
 Новая ― деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Новая ―  деревня в Краснинском районе Липецкой области.

Марий Эл 
 Новая — деревня в Горномарийском районе.
 Новая — деревня в Горномарийском районе.
 Новая — деревня в Моркинском районе.

Московская область 
 Новая — деревня в Клинском районе.
 Новая — деревня в Коломенском районе.
 Новая — деревня в Можайском районе.
 Новая — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Новая — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Новая — деревня в сельском поселении Волковское Рузского района.
 Новая — деревня в сельском поселении Старорузское Рузского района.
 Новая — деревня в Серпуховском районе.
 Новая — деревня в Солнечногорском районе.
 Новая — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Новая — деревня в Нижнем Новгороде.
 Новая — деревня в городском округе Чкаловск.

Новгородская область 
 Новая — деревня в Солецком районе.
 Новая — деревня в Старорусском районе.
 Новая — деревня в Холмском районе.

Орловская область 
 Новая — село в Верховском районе Орловской области (Коньшинское сельское поселение).
 Новая — село в Верховском районе Орловской области (Песоченское сельское поселение).
 Новая — село в Верховском районе Орловской области (Русско-Бродское сельское поселение).

Псковская область 
 Новая — деревня в Локнянском районе.
 Новая — деревня в Островском районе.
 Новая — деревня в Изборской волости Печорского района.
 Новая — деревня в Паниковской волости Печорского района.
 Новая — деревня в Псковском районе.
 Новая — деревня в Пустошкинском районе.
 Новая — деревня в Усвятском районе.

Санкт-Петербург 
 Новая — бывшая деревня в Калининском районе.

Свердловская область 
 Новая — деревня в Горноуральском городском округе.
 Новая — деревня в Слободо-Туринском районе, упразднена в 2020 г.
 Новая — деревня в Талицком районе.

Смоленская область 
 Новая — деревня в Глинковском сельском поселении Глинковского района.
 Новая — деревня в Ромодановском сельском поселении Глинковского района.
 Новая — деревня в Духовщинском районе.
 Новая — деревня в Новодугинском районе.
 Новая — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Новая — деревня в Андреапольском районе.
 Новая — деревня в Жарковском районе.
 Новая — деревня в Западнодвинском районе.
 Новая — деревня в Лихославльском районе.
 Новая — деревня в Гришинском сельском поселении Оленинского района.
 Новая — деревня в Мостовском сельском поселении Оленинского района, ОКТМО — .
 Новая — деревня в Мостовском сельском поселении Оленинского района, ОКТМО — .
 Новая — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Новая — деревня в Большесельском районе.
 Новая — деревня в Некрасовском районе.
 Новая — деревня в Переславском районе.
 Новая — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Новая — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района.
 Новая — деревня в Угличском районе.
 Новая — деревня в Ярославском районе.

Реки 
 Новая — река в Кировском районе Санкт-Петербурга.
 Новая — река в Мурманской области, приток реки Вороньей.
 Новая — река в Красноярском крае на северо-западе Восточной Сибири, левый приток реки Хатанга.

Железнодорожные объекты 
 «Новая» — станция Забайкальской железной дороги.
 «Новая» — название до 2020 года платформы «Авиамоторная» Московской железной дороги.

Разное 
 «Новая газета» — российское издание.

См. также 
 Новое
 Новый
 Нова
 Нью